AQC est un sigle, qui signifie :
 Adiabatic quantum computation (en français, calcul quantique adiabatique), un modèle de calcul pour les ordinateurs quantiques.
 Agence qualité construction, association pour la prévention des désordres dans la construction.

AQC est un code, qui signifie :
 , un aéroport de Klawock, en Alaska, selon la liste des codes LID de la Federal Aviation Administration américaine ;
 artchi, une langue caucasienne sans écriture, selon la liste des codes pour la représentation des noms de langues ISO 639-3.

Code